

События 
 Консулы Флавий Кастин и Флавий Виктор.
 Магистр конницы Гауденций погиб в Галлии во время военного восстания.
 Феодосий II послал Флавия Ардавура в карательную экспедицию против узурпатора Иоанна. Иоанн отправил Флавия Аэция за помощью к гуннам.
 Июль — Южносунский император Шао-ди низложен, на престол возведён его брат Лю Илун (правил до 453).
 Август — Бывший император Шао-ди убит.
 В Тоба Вэй прибыло посольство из Турфана (Чеши).
 Каган жужаней Юйцзюлюй Датань напал на столицу Тоба Вэй, но вскоре его войска были отбиты армией Тоба Тао.
 Сын правителя Ся Хэляня Бобо Хэлянь Гуй, лишенный отцом наследства, поднимает мятеж и убивает брата Хэляня Луна, но вскоре гибнет от руки другого брата — Хэляня Чана.
 После смерти 9-го правителя Тогона Муюн Ачая новым правителем становится Муюн Мугуй (правит до 436).

Родились 
 Авва Феодосий Великий (ум. 529) — христианский святой, основатель общежитийного монашества в Палестине.

Скончались 
 4 августа — Шао-ди (р. 406), 2-й император Южной Сун (422—424).
 Гауденций (р. ?) — магистр конницы в Западной Римской империи.
 Муюн Ачай (р. ?) — 9-й правитель Тогона (417—424).
 Хэлянь Гуй (р. ?) — сын правителя государство Ся Хэлянь Бобо. 
 Хэлянь Лун (р. ?) — сын правителя государство Ся Хэлянь Бобо.

См. также